Ulivo (o olivo) – pianta da frutto della famiglia delle Oleacee
 L'Ulivo – coalizione politica italiana di centro-sinistra
 Uniti nell'Ulivo – lista elettorale italiana di centro-sinistra
 Ulivo - Schieramento Democratico – lista elettorale greca

Pagine correlate 
 Olivo (disambigua)

Altri progetti